

Cinema 
 Head over Heels – film del 1922 diretto da Paul Bern e Victor Schertzinger
 Head over Heels – film del 1979 diretto da Joan Micklin Silver
 Top model per caso (Head over Heels) – film del 2001 diretto da Mark Waters

Informatica 
 Head over Heels – videogioco del 1987

Musica 
 Head over Heels – album dei Poco del 1975
 Head over Heels – singolo degli ABBA del 1982
 Head over Heels – album dei Cocteau Twins del 1983
 Head over Heels – singolo delle Go-Go's del 1984
 Head over Heels – singolo dei Tears for Fears del 1985
 Head over Heels – album di Paula Abdul del 1995
 Head Over Heels – album dei Chromeo del 2018

Televisione 
 Head over Heels – serie televisiva statunitense del 1997